Post-Impressionists: Klimt è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore austriaco Gustav Klimt.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film biografici sui pittori